Альбино
Альбино — город в Италии, расположен в регионе Ломбардия
Имя
Альбино Лучани (1912—1978) — папа римский, глава Римско-Католической Церкви на протяжении 33 дней.
 Альбино — католический церковный деятель XII века.

См. также 
 Альбин (значения)
 Альби (значения)
 Альбинони (значения)
 Альбино-Сертуче
 Альбано (значения)
 Альбина
 Альбино